Les Schindlerjuden (« les Juifs de Schindler ») sont un groupe d'environ  Juifs sauvés par Oskar Schindler pendant la Shoah. Ils ont survécu au régime nazi en grande partie grâce à l'intervention de Schindler, qui les a fait protéger en tant que travailleurs de l'industrie dans son usine d'émaillage à Cracovie et, après 1944, dans une usine d'armement en Tchécoslovaquie occupée. Dans ces installations, les Schindlerjuden ont évité d'être envoyés dans les camps de la mort et ont survécu à la guerre. Schindler a dépensé sa fortune personnelle pour les sauver.

L'histoire des Schindlerjuden est racontée dans l'ouvrage La Liste de Schindler de Thomas Keneally et dans l'adaption cinématographique de Steven Spielberg : La Liste de Schindler. Poldek Pfefferberg, qui fait partie des survivants, a persuadé Thomas Keneally d'écrire le livre et Steven Spielberg de produire le film.

En 2012, les descendants des Schindlerjuden représentent environ  personnes qui vivent aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays.

La liste 

La liste originelle des  transférés vers l'usine de Schindler à Brünnlitz, dans la région des Sudètes, est dressée par Mietek Pemper, Itzhak Stern et Oskar Schindler en septembre et octobre 1944. Vraisemblablement, cette liste n'existe plus.

Une autre liste de  noms, compilée par Pemper à l'arrivée des prisonniers dans l'usine de Brünnlitz le 21 octobre 1944, est présentée par Schindler aux archives Arolsen en 1958.

Deux listes de  prisonniers, dressées par l'administration du camp de Brünnlitz le 18 avril 1945, ont subsisté et elles sont conservées au mémorial Yad Vashem, où Oskar et Émilie Schindler ont le titre de « Justes parmi les nations ». La première liste comprend 297 prisonnières et la seconde 801 prisonniers. Il existe plusieurs copies de la liste qui figurent dans des musées ou chez des personnes privées, principalement les familles d'anciens Schindlerjuden.

célèbres 
 Abraham Bankier (1895–1956)
 Joseph Bau (1920–2002)
 Moshe Bejski (1921–2007)
 Hilde Berger (1914–2011)
  (1889–1979)
  (1912–1992)
  (1929–2014)
 Laura Hillman (1923-2020)
 Helen Horowitz (née Hirsch en 1911) ; domestique d'Amon Göth
  (né 1939)
 Helen Jonas-Rosenzweig (1925–2018)
  (1929–2013)
 Mietek Pemper (1920–2011)
 Poldek Pfefferberg (1913–2001)
 Mimi Reinhardt (1915–2022)
  (1918–2008)
 Itzhak Stern (1901–1969)

Références

Annexes

Historiographie 

 - A memoir by Schindler survivor Joseph Bau about his experiences during the Holocaust, being rescued by Schindler, and the impact of these experiences after the war.

 - The documentary which provided much of the research for the Spielberg film.
 - A compilation of interviews with many of those saved by Schindler. Includes reports of their experiences in the concentration camps and with Schindler, and their stories of life after the war. Includes over one hundred personal photographs.
 - Biography of Schindler, with emphasis on his rescue activities during the war. Part of the "Holocaust Heroes and Nazi Criminals" series for young adult readers. Includes glossary and index.
 - A comprehensive, academic account of Schindler's early life, business career, rescue attempts, and postwar experiences in Germany and Argentina. Based on numerous personal interviews and archival sources, including Schindler's personal papers discovered in 1997. Includes extensive bibliography and index.
 - A collection of essays, articles, and interviews which illuminate Schindler and the international effect of his story. Includes a reprint of an article written about Schindler in 1949 and sections about Thomas Keneally's book Schindler's List, Steven Spielberg's film adaptation of the story, and issues and implications of the Holocaust.
 - Relates stories about Schindler and his efforts to save Jews in the context of other rescue efforts and courageous acts during the Holocaust. Examines the motivation of Schindler and other rescuers, including personal, psychological, and historical factors.

 - Comprehensive account of Schindler's life, creation of the famous list and the daily reality of the life in the Brünnlitz factory. Based on interviews, books and archival sources.
 - The story of a Schindler's List survivor, her family, and her relationship with fellow inmate Dick Hillman in various concentration and labor camps during the Holocaust.
 - A fictional recreation of the story of Oskar Schindler, an industrialist who saved 1,100 Jews from death by employing them in his factory in Kraków. Drawn from authentic records, the testimony of many of those saved by Schindler, and the author's extensive research. Published under the title Schindler's List in the United States.
 - A memoir by the author of Schindler's Ark about the process of writing the novel, and the movie based on the novel that followed. Includes the stories of Schindler survivors, especially focusing on Leopold "Poldek" Pfefferberg.
 - A memoir by one of the youngest Schindler survivors, who had to stand on a wooden box to operate factory machinery. Intended for young readers.
 - A brief, personal account of Schindler's life and heroism. Written for young adults.
 - A autobiography by a young Schindler survivor and her family, from Kraków to Brünnlitz.
 - A biography about two  sisters.
 - A biography focusing on Oskar Schindler's rescue activity during the Holocaust, based on published and unpublished materials and eyewitness interviews conducted on and off by the author since 1987.
 - A behind the scenes look at the making of Schindler's List, including historical accounts of .

 - A Schindler survivor's personal account of his activities during the Holocaust, including his forced employment by Amon Göth, including the assistance he provided to Schindler in his rescue operations, and his testifying against Göth in his war crime trial after the end of the war.

 - Interweaves the biography of Oskar Schindler with the larger events of the Holocaust, including the rise of anti-Semitism and the implementation of the "Final Solution." Briefly discusses Schindler's life after the war. Includes photographs. Written for young adults.

 - An autobiography by Oskar Schindler's wife, written with the help of Erika Rosenberg. Tells her story from childhood to after the war. Presents a detailed, behind-the-scenes account of the list's development and the steps taken to save Jews. Includes numerous photos and two maps.
 - Includes a section on  Sol Urbeck.

 - Uses personal testimony and historical documents to construct a more personal picture of Schindler and to describe the great lengths he took to save Jews by employing them in his factory and bargaining for their lives.
 - Examines Schindler's legacy through testimony gathered from the Polish Jews saved by his efforts. Contains articles discussing Schindler, the list, and Płaszów concentration camp and the enamelware factory. A short list of films, press reports, and books is also presented, along with numerous photos from a variety of sources.

 - A survivor's personal narrative describing his life in Kraków before the war, his imprisonment in concentration camps, and his rescue by Oskar Schindler. Also tells of his life after the war. Includes personal photographs. Previously published as A Voice in the Chorus: Life as a Teenager in the Holocaust.

Liens externes 
List of 1098  Schindlerjuden (Schindler Jews), a copy from the Auschwitz museum
Schindler: Stepping-stone to Life
SCHINDLERJUDEN: WHY DID HE DO IT?, université Villanova

Survivant du camp de concentration de Płaszów
Oskar Schindler